Список альбомов, которые достигли позиции номер один в официальном недельном чарте российского отделения iTunes Store составляющий компанией Apple.

Список альбомов № 1

Примечания

См. также 

 2019 год в музыке

Хит-парады России
Списки альбомов № 1 2019 года
ITunes
2019 год в музыке России